Anssi Tieranta (né le  à Lempaala en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2005-2006|| Université de Bemidji || NCAA ||22 ||1 ||0 ||1 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2006-2007|| Ässät Pori || SM-liiga ||46 ||0 ||3 ||3 ||32 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008|| Ässät Pori || SM-liiga ||20 ||0 ||0 ||0 ||18 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008|| LeKi || Mestis ||5 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2009-2010|| LeKi || Mestis ||32 ||0 ||9 ||9 ||38 ||8 ||0 || 3|| 3|| 6 
|-
| 2010-2011|| LeKi || Mestis || 30|| 5|| 5|| 10|| 14|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2011-2012|| LeKi || Mestis || 14|| 0|| 0|| 0|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Vire || 2. Divisioona || 24 || 5|| 18|| 23|| 20|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0

Références 

Naissance en août 1985
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur du Lempäälän Kisa
Défenseur de hockey sur glace